Rial sau RIAL se poate referi la:

Valuta ريال ,
denumită după realul spaniol:

 Rial iranian, valuta din Iran
 Rial omanez, valuta din Oman
 Rial yemenit, valuta din Yemen
 Rial marocan, fosta valută din Maroc
 Rial tunisian, fosta valută din Tunisia
 Rial qatarian
 Rial saudit